Großsteingrab Sønderby Marker steht für:

 Großsteingrab Sønderby Marker 1
 Großsteingrab Sønderby Marker 2
 Großsteingrab Sønderby Marker 3